Nieschalk kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Nieschalk
 Charlotte Nieschalk

Robotskapade auktorsförkortningar